Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier I, se dispute du 9 au .

Anna Chakvetadze remporte le simple dames. En finale, elle bat Nadia Petrova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Francesca Schiavone.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Kremlin
Sport en Russie en 2006
Tennis en octobre 2006